Соль земли:
 Соль земли — метафора, используемая Иисусом Христом в Нагорной проповеди.
 «Соль земли» — американский кинофильм режиссёра Герберта Бибермана, вышедший на экраны в 1954 году. 
 «Соль земли» — советский телесериал, снятый по мотивам одноимённого романа Г. Маркова.
 «Соль Земли» — документальный фильм Вима Вендерса и Джулиано Сальгадо 2014 года.
 «Соль Земли» — российская хип-хоп группа.